Lista prezydentów Republiki Włoskiej od 1948 roku

Prezydenci Republiki Włoskiej

Prezydenci, którzy ustąpili z funkcji przed upływem kadencji 
 Antonio Segni
 Giovanni Leone
 Francesco Cossiga
 Giorgio Napolitano
 Sandro Pertini
 Oscar Luigi Scalfaro
 Carlo Azeglio Ciampi

Przypisy 

Prezydenci Włoch
Listy polityków